Vedi může být:
 Vedi (město) – město v Arménii
 Vedi (řeka) – řeka v Arménii